

Persone 
 Christian Zais – architetto e urbanista tedesco
 Giuseppe Zais – pittore italiano
 Melvin Zais – generale statunitense

Teatro 
 Zaïs – opera teatrale di Jean-Philippe Rameau del 1748